Habesch steht für 
Habescha, eine Eigenbezeichnung von Angehörigen der verwandten Volksgruppen der Amharen, Tigray (Tigrinya) und Tigre in Äthiopien und Eritrea
Habesh, die von der Eigenbezeichnung der Volksgruppen abgeleitete arabische und türkische Bezeichnung für Äthiopien und Eritrea, siehe Abessinien und Habeş Eyaleti